Pieter Daens (roman), een roman van de Belgische schrijver Louis Paul Boon
 Daens (film), een Belgische film van Stijn Coninx uit 1992 over Adolf Daens
 Daens (musical), een musical van Studio 100 uit 2008 over de Vlaamse priester Adolf Daens

Personen:
 Adolf Daens, Belgisch priester, politicus en Vlaams activist
 Herman Daens, Belgisch procureur des Konings
 Pieter Daens, Belgisch journalist, uitgever, politicus en Vlaams activist